Соча:
 Соча — река в Словении и Италии.
 Соча — небольшой город и муниципалитет в Колумбии.
 «Соча» — югославская (позднее — хорватская) сверхмалая подводная лодка.